Морохито (師仁), позже Томохито (兼仁), Император Кокаку (光格天皇) () — 119-й правитель в истории Японии, правил с 16 декабря 1779 по 7 мая 1817. Титул: Сати-но-мия (祐宮).

Биография 
Император Кокаку родился 23 сентября 1771 года. Он был шестым сыном Сукэхито, принца Канъин, внука императора Хигасияма. Матерью мальчика была Оэ Ивасиро, дочь врача Ивамуры Сокэна из города Куракити. Новорождённому дали имя Морохито и титул принц Сати.

Император Го-Момодзоно не имел сыновей, поэтому принца Сати сделали его названым сыном. 16 декабря 1779 года, в 10-летнем возрасте, его провозгласили новым императором Японии и провели церемонию интронизации.

В феврале 1788 года, в правление императора Кокаку, в столице Киото произошел крупный пожар. Во время бедствия сгорел Императорский дворец.

В период правления Кокаку императорский двор укрепляет свою власть, помогая сёгунату — во время Великого голода годов Тэммэй (1783—1787), в споре с Россией за северные земли и прочих вопросах.

Был чрезвычайно талантлив, проявлял рвение в учёбе, восстановил проведение праздников в храмах Ивасимидзу и Камоно, приложил много усилий для воскрешения традиций, связанных с императорским двором.

В 1789 отец императора — Сукэхито, принц Канъин, пытался получить титул дайдзё тэнно, однако сёгунат Токугава, выполнявший функции японского правительства, отказал в удовлетворении его просьбы. Эти события получили название «инцидент с титулом» и вызвали напряжение в отношениях императорского двора и самурайского правительства.

7 мая 1817 года император Кокаку передал свою должность и монаршие регалии сыну, императору Нинко, а сам отошёл от политики. Он принял почётный титул дайдзё тэнно и занимался исследованиями дворцового церемониала. На двести лет отставной монарх стал последним из императорского рода, кто носил этот титул до отречения императора Акихито.

11 декабря 1840 года император Кокаку умер в 69-летнем возрасте. Стал первым императором после императора Огимати (1557—1586), кто оставался на троне после 40 лет. Его похоронили в  на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма в Киото.

Генеалогия 
Шестой сын Принца Канъин-но-мия , в 1884 году посмертно провозглашённого дайдзё тэнно под именем Кёкон — внука Императора Хигасиямы. За день до коронации после смерти Императора Момодзоно (троюродный брат) становится сыном.

Дети 
 Императрица (тюгу): , дочь Императора Го-Момодзоно
 Третий сын: 
 Седьмой сын: 
 Фрейлина: 
 Первый сын: 
 Первая дочь: 
 Второй сын: 
 Фрейлина: 
 Четвёртый сын:  (Император Нинко)
 Вторая дочь: 
 Четвёртая дочь: 
 Фрейлина: 
 Шестой сын: 
 Фрейлина: 
 Пятая дочь: 
 Восьмой сын: 
 Вторая дочь: 
 Пятый сын: 
 Третья дочь: 
 Служанка 
 Шестая дочь: 
 Седьмая дочь: 
 Восьмая дочь: 
 Девятая дочь:

Примечания 

 13